

События 
 7 марта — открыто Мини-метро Капитолия (Вашингтон, США).

Примечания 

Годы в истории метрополитена